Une ville au Chili () est définie par l'Instituto Nacional de Estadísticas comme une entité urbaine de plus de  (entre 2 000 et  une entité urbaine est un pueblo). La ville fait obligatoirement partie d'une commune. Celle-ci au Chili est l'entité territoriale de niveau le plus bas (niveau 3 en dessous de la région et de la province). Une commune au Chili est une entité d'une grande superficie sauf dans les régions fortement urbanisées et peut comprendre plusieurs villes.

Les 50 plus grandes villes du Chili

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Administration territoriale du Chili
 Commune (Chili)

Liens externes 
 Institut National des Statistiques 
 City Population

Chili
Liste en rapport avec le Chili
Subdivision au Chili